M59 peut désigner :
 Carabine M59, une carabine yougoslave ;
 M59, une galaxie elliptique de la constellation de la vierge.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres